

Famiglie
De Nobili di Lucca – casata toscana
De Nobili di Montepulciano – casata toscana
De Nobili di Sicilia – casata siciliana
De Nobili di Vezzano – casata ligure

Persone
Roberto de Nobili – missionario italiano